Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2013 du tournoi de Wimbledon.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 On note les forfaits de Mardy Fish, Nikolay Davydenko, Brian Baker et Gilles Müller avant le début du tournoi. Ces forfaits profitent à Guillaume Rufin, Steve Darcis, Andreas Haider-Maurer et Gastão Elias qui rentrent directement dans le tableau final.
 Le Brésilien Thomaz Bellucci, en revalidation après sa blessure abdominale contractée à l'Open de Barcelone, déclare forfait après le début des qualifications. Il est remplacé par le lucky loser Olivier Rochus qui s'était incliné par forfait au dernier tour des qualifications face à Wayne Odesnik.
 Le Français Gaël Monfils décide de ne pas accepter sa wild card pour le tournoi pour des raisons personnelles malgré un beau tournoi de Halle (bat Milos Raonic au premier tour et perd en 3 sets contre Haas en quart de finale).
 L'Argentin David Nalbandian (opération de la hanche) et le Suédois Robin Söderling (mononucléose) sont également forfaits.

Pendant le tournoi 
 Le numéro 5 mondial, Rafael Nadal, récent vainqueur de Roland-Garros et éliminé au deuxième tour du tournoi l'année précédente, est éliminé au premier tour par le Belge Steve Darcis, numéro 135. C'est la première fois de sa carrière que le Majorquin est éliminé au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Par la suite, Steve Darcis déclare forfait pour son deuxième tour à cause d'une blessure à l'épaule droite.
 Le numéro 3 mondial, Roger Federer tenant du titre, perd au deuxième tour face à l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky 116 mondial, qui n'avait encore jamais battu de membre du top 10 en 21 confrontations. Il met ainsi un terme à une série record de 36 quarts de finale consécutifs dans un tournoi du Grand Chelem. Sergiy Stakhovsky perd en 4 sets au tour suivant.
 8 abandons, 2 forfaits, 2 come-back de 2 sets à 0.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2013
Tennis en Angleterre en 2013
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2013
Tennis en juillet 2013